Wrighton ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Wrighton (1950–1988), US-amerikanischer Fotograf
 John Wrighton (* 1933), britischer Leichtathlet
 Mark S. Wrighton (* 1949), US-amerikanischer Chemiker und Universitätskanzler